Надежда Киченок — победительница соревнований. В финале она обыграла прошлогоднюю чемпионку — Марию Жуан Кёлер.

Посев 

  Мария Жуан Кёлер (Финал)
  Луксика Кумкхум (Полуфинал)
  Нина Братчикова (Четвертьфинал)
  Александра Панова (Четвертьфинал)

<li>  Чагла Бююкакчай (Четвертьфинал)
<li>  Ксения Первак (Второй раунд)
<li>  Тамарин Танасугарн (Первый раунд)
<li>  Екатерина Бычкова (Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2013